Como protestas en Venezuela se conoce a:
 Las protestas por el cierre de RCTV.
 Las protestas en Venezuela de 2014.
 Las protestas en Venezuela de 2017.
 Las protestas en Venezuela de 2018.
 Las protestas en Venezuela de 2019.